Ourcq má v geografii Francie několik významů:

 Ourcq – řeka v Pikardii
 Canal de l'Ourcq – vodní kanál odvádějící vodu z řeky Ourcq do Paříže
 Ourcq (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra